Sutura je latinský výraz pro šev. V češtině může znamenat:

 Sutura (medicína) – chirurgické spojení tkání pomocí jehel a nití (steh, sešití)
 Sutura seu lebeční šev – vazivová spojení částí lebky
 Sutura (geologie) – označuje linii, podle které se spojily kratóny (stabilní jádra litosférických desek) při srážce kontinentů